Rafał Leszczyński – calciatore polacco
 Rafał Leszczyński – nobile e poeta polacco
 Stanislao Leszczyński – nobile polacco

Pagine correlate
Leszczyńska